Етті () — жанр аніме або манґи
 Вільям Етті — англійський живописець.